Babs – film del 1920 diretto da Edward H. Griffith
Babs – film del 2000 diretto da Irma Achten
Babs – documentario del 2000 diretto da Tatiana Homutova